Моми () — река в США. На языке шони также известна как Hotaawathiipi.

Длина — 220 км, площадь водосборного бассейна — 16458 км². Моми образуется на территории Форт-Уэйна в Индиане после слияния рек Сент-Джозеф и Сент-Мэрис. Далее река в северо-восточном направлении протекает по территории штата Огайо, впадая в одноимённый себе залив озера Эри на территории города Толидо.

У Моми — самый большой бассейн среди рек, впадающих в Великие озёра. Некоторые из его левых притоков имеют истоки на юге Мичигана. Территорию русла реки занимают в основном ледниковые морены.

На реке нет крупных городов (крупнейшие — Форт-Уэйн и Толидо), тем не менее, загрязнение способствует эвтрофикации Эри, так как воды Моми приносят в озеро около половины фосфоросодержащих веществ.

См. также 
 Война за Толидо

Примечания 

Бассейн Эри
Реки Индианы
Реки Огайо
География округа Лукас (Огайо)
География округа Вуд (Огайо)
География округа Холмс (Огайо)
География округа Генри (Огайо)
География округа Дефайанс
География округа Полдинг (Огайо)
География округа Аллен (Индиана)